Ejulve kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ejulve (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Ejulve (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar